

Astrologia 
 Jia – (甲) tronco celeste dell'astrologia cinese

Codici 
 JIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Juina (MT) (Brasile)

Persone 
Meng Jia – cantante cinese, membro del gruppo musicale miss A